Albert Barillé
Élisabeth Barillé